Love Eternal (film), een Ierse film uit 2013
Love Eternal (Paul Haig), een nummer van Paul Haig